Verwaltungsgemeinschaft Wörth ist der Name

 der Verwaltungsgemeinschaft Wörth im Landkreis Regensburg in Bayern, siehe: Verwaltungsgemeinschaft Wörth an der Donau
 der Verwaltungsgemeinschaft Wörth im Landkreis Landshut in Bayern, siehe: Verwaltungsgemeinschaft Wörth an der Isar